Huai Yot (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trang, Thailanda, cu o populație de 90.261 de locuitori și o suprafață de 753,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 133 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Trang